Тян — многозначное понятие. Может означать:

 -тян — уменьшительно-ласкательный именной суффикс в японском языке.
 Тян — фамилия корейского или китайского происхождения.

Носители фамилии 
 Тян, Валентин Васильевич (1939—2020) — российский писатель и издатель.
 Тян, Валерий Николаевич (род. 1946) — генеральный директор «Узбекистон хаво йуллари» (2002—2017), сенатор Олий Мажлиса (с 2015 года).
 Тян Гым Чер (1916—1999) — агроном колхоза, Герой Социалистического Труда (1949).
 Тян, Игнат Александрович (род. 1986) — российский футболист.
 Тян Ик Хван (1918—1980) — посол КНДР в Чехословакии.
 Тян, Любомир Индекович (род. 1959) — депутат Государственной Думы Российской Федерации IV (2003-2007) и V созыва (2011).

См. также 
 ТЯН — аббревиатура: турбулентность ясного неба.